

Miejscowości w Polsce 
 Rostek – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Gołdap
 Rostek – część wsi Rosocha w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Piecki